Prady steht für:

 Bill Prady (* 1960), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:
 Brady